Вороничи — дворянский род и название населённых пунктов в Белоруссии.

Дворянский род 
 Вороничи — русско-польский дворянский род.

Населённые пункты в Белоруссии 
 Вороничи — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Вороничи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Вороничи — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Вороничи — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Вороничи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Вороничи — деревня в Пуховичском районе Минской области.

См. также 
 Воронич (значения)